Sousa kan syfta på:

 Sousa (djur) – släkte i familjen delfiner

Personer
 John Philip Sousa – amerikansk kompositör

Geografi

Brasilien 

 Sousa (ort), Paraíba, 
 Sousa (kommun), Paraíba,

Portugal 

 Sousa (freguesia), Porto, Felgueiras,

Tunisien 

 Sousse, guvernementshuvudort,  

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar